2 miejscowości w Polsce:
 Topólka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Topólka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka